Carlos Costa es un tenista español.

Carlos Costa también puede hacer referencia a:

Carlos da Silva Costa, gobernador del Banco de Portugal desde 2010.
Carlos Costa Posada, político colombiano.